Kyšperk steht für:

 ein früherer Name der tschechischen Stadt Letohrad (deutsch Geiersberg)
 die Burg Kyšperk (Letohrad) bei Letohrad (deutsch Burg Geiersberg)
 die Burg Kyšperk im Osterzgebirge, Tschechische Republik (deutsch Geiersburg)